Шо́мберг () — фамилия. Известные носители:

  (1720—1804) — английский морской офицер, сэр (1777), автор книги о морском деле (1789).
 Шомберг, Анри де (1575—1632) — французский государственный и военный деятель, маршал Франции.
  (1690—1761) — немецкий врач, бывший известным в Лондоне.
 Шомберг, Мейнхардт (1641—1719) — немецко-французско-британский генерал.
  (1714—1792) — британский врач и публицист, сын Меира Шомберга.
 Шомберг, Фридрих фон (1615—1690) — маршал Франции, генерал португальской, нидерландской, бранденбургской и английской службы.
 Шомберг, Шарль де (1601—1656) — французский государственный и военный деятель, маршал Франции.

Прочее 
 Шомберг — деревня в штате Иллинойс, США.

См. также 
 Шёмберг
 Шонбург

Примечания